Horizont může znamenat:
 obzor

kosmologie a fyzika
 horizont událostí – plocha v prostoročasu

pedologie
 diagnostický půdní horizont
 eluviální horizonty
 horizont B
 horizonty nadložního humusu
 humusové povrchové horizonty
 karbonátový horizont

archeologie
 protourbánní horizont – závěr starší doby bronzové

film
 Horizont události – americký film z roku 1997, režie Paul W. S. Anderson

jiné
 nakladatelství Horizont (1968-1998) - podnik Socialistické akademie, založené r. 1936
 umělý horizont
 Horizont (týdeník) – slezský týdeník
 Horizont ČT24 – zpravodajský pořad České televize

Reference

Externí odkazy